La Fête des Lumières est une manifestation populaire avec succès qui se tient à Lyon (France) le soir du , date à laquelle est célébrée l'Immaculée-Conception de la Vierge Marie.
 La Fête de la lumière est l'évènement principal de Chartres en lumières, qui a lieu mi-septembre.
 Le Festival of Lights, manifestation culturelle annuelle de Berlin (Allemagne).
 Le Brussels Light Festival, la fête des lumières de Bruxelles, est une manifestation populaire qui a lieu aux alentours du  novembre durant 4 jours.
 La fête des lumières est un nom donné à la fête juive de Hanoucca.
 En Inde, Divālī est une fête des lumières très populaire, qui doit son nom aux lampes dīp (ou diya) allumées en l'honneur du retour de Rama à Ayodhya (voir Ramayana).
 La fête persane de Chaharshanbeh suri est souvent appelée Fête du feu, Fête des lumières ou Mercredi rouge.
 En Thaïlande, Loi Krathong est aussi une fête des lumières.